Gunung Topi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Topi (berg i Indonesien, lat 4,07, long 97,81), Aceh, 
 Gunung Topi (berg i Indonesien, lat 3,37, long 97,20), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar